Пуф (, ) может означать:
 Пуф — разновидность мягкой мебели, табуретка с мягким сидением (часто используется как подставка для ног).
 Пуф (генетика) — характерное вздутие участка политенной хромосомы, возникшее в связи с повышением в нём транскрипционной активности.

См. также 
 Пуфф